Claussenomyces — рід грибів родини Tympanidaceae. Назва вперше опублікована 1923 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 27.10.2019 налічує 16 видів роду Claussenomyces:

Примітки

Джерела 
 Kirschstein, W. 1923. Ein neuer märkischer Discomycet. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. 65:122-124 — P. 122.

Роди грибів
Гелоціальні